Daiqiaozhen är en ort i Kina. Den ligger i provinsen Anhui, i den östra delen av landet, omkring 220 kilometer nordväst om provinshuvudstaden Hefei. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Daiqiaozhen är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är 泉阳,  km nordväst om Daiqiaozhen. Trakten runt Daiqiaozhen består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Anhui
WP:Projekt Kina